EUS steht für:
 Entscheidungsunterstützungssystem
 Endosonografie (endoskopischer Ultraschall)
 Exploration Upper Stage, eine Raketenstufe, siehe Space Launch System #Oberstufe

EuS steht für:
 Europium(II)-sulfid

Eus steht für:
 Eus, französische Gemeinde des Départements Pyrénées-Orientales, Region Okzitanien

eus steht für:
 Baskische Sprache (ISO-639-3-Code)

.eus steht für:
 .eus, Top-Level-Domain für die baskische Sprache

EUS